Plinio puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995), político, periodista y escritor brasileño.

Antigua Roma 
 Plinio el Joven (63-113), jurisconsulto, escritor, y científico romano, sobrino de Plinio el Viejo.
 Plinio el Viejo (23-79), científico, filósofo, escritor, historiador, naturalista y militar romano, autor de la Naturalis Historia.

Personajes de ficción 
 Plinio, personaje literario protagonista de novelas y relatos del escritor español Francisco García Pavón.

Miscelánea 
 Plinio, serie de televisión basada en las novelas de Francisco García Pavón.
 (3226) Plinius, asteroide que forma parte del cinturón de asteroides.